Sergij Bezuglij, född den 7 oktober 1984 i Mykolajiv, Ukrainska SSR, Sovjetunionen, är en ukrainsk och därefter azerisk kanotist.

Han tog bland annat VM-silver i C-2 500 meter i samband med sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 2011 i Szeged.

Källor

Externa länkar
Sports-reference.com 

Europamästare i kanotsport
Ukrainska kanotister
Azeriska kanotister
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2008 från Ukraina
Tävlande i kanotsport vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från Azerbajdzjan
Tävlande i kanotsport vid olympiska sommarspelen 2012
Födda 1984
Levande personer
Personer i Azerbajdzjan under 2000-talet
Personer i Ukraina under 2000-talet
Personer från Mykolajiv
Män